1: От 1929 до 1961 година: Сталинабад
2: От 1939 до 1992 година: Ленинабад
Градове, които не са подчинени административно към района, където се намират:
 Градове на републиканско подчинение
 Градове на областно подчинение

Таджикистан